Алканфорес има више значења:

 Алканфорес (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Алканфорес (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику